É considerado juremeiro, aquele que  cultua a jurema sagrada, passando assim por iniciação até ser totalmente pronto dentro da jurema, altura em que ele se chama tombo de jurema.

O tombo de jurema tem obrigação para todas as entidades de jurema, os guias, caboclos, mestres, mestras e o povo da rua.

O juremeiro deve dominar o segredo da gaita mestre.

Xambá